Babin bezeichnet:

geografische Objekte
 Babin (Ukraine), Ort in der Ukraine
 Babín, Ort im Okres Námestovo, in der Slowakei
 Babín, Ortsteil von Horažďovice, Okres Klatovy, Tschechien
 Babin zub, ein 1780 m hoher Berg in Südostserbien
in Polen
 Babin (Stettin) (Deutsch: Cavelwisch), Stadtteil von Stettin, Polen
 Babin (Krotoszyce), ein Dorf in der Gemeinde Krotoszyce, Kreis Legnickie, Woiwodschaft Niederschlesien
 Babin (Bełżyce), ein Dorf in der Gemeinde Bełżyce, Kreis Lublin, Woiwodschaft Lublin
 Babin (Przyłęk), ein Dorf in der Gemeinde Przyłęk, Landkreis Zwoleń, Woiwodschaft Mazowieckie
 Babin (Strzałkowo), ein Dorf in der Gemeinde Strzałkowo, Poviat Słupecki, Woiwodschaft Großpolen
 Babin (Środa Wielkopolska), ein Dorf in der Gemeinde Środa Wielkopolska, Poviat Środa Wielkopolska, Woiwodschaft Großpolen
 Babin (Trzcińsko-Zdrój), Ortschaft in der Gmina Trzcińsko-Zdrój, Powiat Gryfiński, Woiwodschaft Westpommern, Polen 
 Babin (Bielice), ein Dorf in der Gemeinde Bielice, Kreis Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern 

Babin ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Babin (* 1948), US-amerikanischer Politiker
 Beatrice Babin (* 1964), deutsche Filmeditorin
 Gérald Babin († 2013), französischer Schauspieler
 Jean Babin (1905–1978), französischer Romanist, Dialektologe und hoher Beamter im Erziehungswesen
 María Teresa Babín (1910–1989), puerto-ricanische Literaturkritikerin
 Michaël Babin (* 1970), französischer Eishockeyspieler
 Nils Babin (* 1987), deutscher Handballtorwart

Siehe auch:
 Babyn
 Babine